Tetrapassalus (Тетрапасалус — „четвороструки клин”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Epoicotheriinae унутар изумрле породице Epoicotheriidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Tetrapassalus су настањивале плавне равнице и копнене екосистеме Сјеверне Америке.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Tetrapassalus.

Временска распрострањенст рода Tetrapassalus унутар породице Epoicotheriidae

Види још 
 Класификација сисара
 Epoicotheriinae

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Северне Америке